Хуанита има више значења:

 Хуанита (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуанита (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хуанита (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику